Моніка Селеш була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Мартіна Хінгіс виграла титул, перемігши у фіналі Марі П'єрс з рахунком 6–2, 6–2. Вона стала наймолодшою тенісисткою (у 16 років і 3 місяці), яка виграла турнір Великого шолома, від часів Лотті Дод, яка виграла Вімблдонський турнір 1887.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD4-team01= Ч Рубін
| RD4-seed01=15
| RD4-team02={{nowrap| Д Ван Рост}}
| RD4-seed02= 
| RD4-score01-1=5
| RD4-score02-1=7| RD4-score01-2=4
| RD4-score02-2=6| RD3-team01= Ч Рубін| RD3-seed01=15
| RD3-team02= С Клейнова
| RD3-seed02=LL
| RD3-score01-1=6| RD3-score02-1=1
| RD3-score01-2=6| RD3-score02-2=3
| RD3-team03= Д Ван Рост| RD3-seed03= 
| RD3-team04=
| RD3-seed04=2
| RD3-score03-1=1
| RD3-score04-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score04-2=4
| RD3-score03-3=8| RD3-score04-3=6
| RD2-team01= Ч Рубін| RD2-seed01=15
| RD2-team02= С Тестю
| RD2-seed02= 
| RD2-score01-1=6| RD2-score02-1=2
| RD2-score01-2=6| RD2-score02-2=1
| RD2-team03= С Клейнова| RD2-seed03=LL
| RD2-team04= А-Г Сідо
| RD2-seed04= 
| RD2-score03-1=6| RD2-score04-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score04-2=6| RD2-score03-3=8| RD2-score04-3=6
| RD2-team05= Ю Йосіда
| RD2-seed05=Q
| RD2-team06= Д Ван Рост| RD2-seed06= 
| RD2-score05-1=6| RD2-score06-1=4
| RD2-score05-2=5
| RD2-score06-2=7| RD2-score05-3=3
| RD2-score06-3=6'''
| RD2-team07= С Девіль
| RD2-seed07= 
| RD2-team08=

Примітки

Посилання 
 

Жінки, одиночний розряд
1997 в австралійському спорті
Тур WTA 1997